Испанская иммиграция на Кубу началась в 1492 году и продолжается по сей день. Первый раз испанские корабли подошли к острову 27 или 28 октября 1492 года, вероятно, в Бариае на восточной оконечности острова. Христофор Колумб в своем первом путешествии в Америку отплыл на юг от того места, где сейчас находятся Багамы, чтобы исследовать северо-восточное побережье Кубы и северное побережье Эспаньолы. Когда он обнаружил остров, он подумал, что это полуостров на материковой части Азии.

История 

В 1511 году Диего Веласкес де Куэльяр отправился с тремя кораблями и армией из 300 человек с острова Эспаньола, чтобы сформировать первое испанское поселение на большом острове Куба, получив приказ от испанской короны завоевать Антильские острова. Новые поселенцы поселились в Баракоа, но встретили сильное сопротивление со стороны местного населения: таино. Таино были организованы вождем Атуэй, который переехал из Эспаньолы, чтобы избежать жестокого испанского правления на этом острове. После продолжительной партизанской кампании Атуэй и последующие вожди были схвачены и сожжены заживо, а в течение трех лет испанцы установили контроль над островом. В 1514 году на территории будущей Гаваны было основано поселение.

В настоящее время в Гаване проживает самая большая концентрация граждан Испании, которые сосредоточены на деятельности туристического сектора как в городе, так и на всем острове. Испанскому сообществу удалось восстановить отношения с Кубой, что принесло пользу европейскому населению.

Историческое влияние

Язык 
Испанский язык был завезен на Кубу испанцами. Кубинский испанский больше всего похож на испанский, на котором говорят на Канарских островах, и происходит от него. Куба во многом обязана своей речью и акцентом массовым канарским миграциям 19-го и начала 20-го веков.

Религия 
Куба традиционно является католической страной. Римско-католическая религия была завезена на Кубу испанскими колонизаторами в начале 16 века и является самой распространенной исповедуемой религией. После революции Куба официально стала атеистическим государством и ограничила религиозную практику. После Четвертого съезда Коммунистической партии Кубы в 1991 году ограничения были ослаблены, и, по данным Национального католического обозревателя, прямые вызовы со стороны государственных учреждений праву на религию почти исчезли, хотя церковь по-прежнему сталкивается с письменными и негласными ограничениями и может принимать пожертвования только из утвержденных государством источников финансирования. Римско-католическая церковь состоит из Конференции кубинских католических епископов (COCC), которую возглавляет Хайме Лукас Ортега-и-Аламино, кардинал-архиепископ Гаваны.

По оценкам Римско-католической церкви, 60 процентов населения являются католиками. Но на католическую церковь распространяются правительственные ограничения, и ей не разрешается иметь собственные школы или средства массовой информации. Согласно статистике, католики составляют 71,79 % населения Гаваны, 69,24 % Матансаса, 63,15 % Камагуэя и в Сантьяго-де-Куба самый низкий процент католиков — 23,81 %.

Иммиграционные волны 
Европейские предки кубинцев происходят в основном с Пиренейского полуострова, осевшие на острове Куба испанцы (андалусийцы, канарцы, астурийцы, каталонцы, галисийцы и кастильцы) представляют собой образ кубинского фенотипа, хотя есть также потомки итальянцев и выходцы из Африки. Почти всё коренное белое население является потомками испанцев, и большинство небелых кубинцев также имеют испанские корни.

Начало XX века 
В течение четырех лет, с 1916 по 1920 год, Куба была первым крупным направлением испанских мигрантов в Латинскую Америку (около 60 %) и вторым по значимости после Аргентины направлением с 1900 по 1930 год.

Другие результаты показывают, что в период с 1902 по 1931 год 780 400 (60,8 %) прибыли из Испании, 197 600 (15,4 %) с Гаити, 115 600 (9,0 %) с Ямайки и 190 300 (14,8 %) из других стран.

Наши дни 
Согласно текущей статистике, на Кубе проживает более 9 566 канарцев, 23 185 андалузцев и 11 114 галисийцев.

Сообщества

Андалусийцы 
Андалусийцы — довольно большая община на Кубе. На самом деле, то, как говорят кубинцы, находится под сильным влиянием андалузского испанского языка (точно так же, как и канарский диалект).

Коррида, как и сам андалузский традиционный культурный фестиваль, также присутствовала на Кубе в течение непрерывного колониального периода с 1538 по 1899 год. В Гаване много арен для боя быков, и через нее проходят тореадоры из Кадиса. В первой половине XIX века бои быков проводились в Санкти-Спиритусе в 1850 году и в других городах. Один из самых выдающихся тореадоров того времени «Чече-де-ла-Абана» Хосе Марреро Баес (с 1870 по 1909 год) родился в Гаване и умер в Сьюдад-Хименесе в Мексике. В XIX веке Гавана и Монтевидео были городами с наибольшим количеством боев быков, которые окончательно утратили традицию в последние годы XX века.

Астурийцы 
Астурийцы — довольно большая община на Кубе. Кубинец, сын астурийца, является автором гимна Астурийского княжества.

Канарцы 

Канарцы — довольно большая община на Кубе. Первые канарцы, поселившиеся на острове, прибыли в 1492 году с кораблей Христофора Колумба (три из четырех плаваний Колумба прошли через Канарские острова). Следующая группа канарцев поселилась на Кубе в последней трети XVI века. В связи с тем, что в то время Канарские острова еще только заселялись, канарская группа, прибывшая на остров, была очень малочисленной. Несмотря на это, по оценкам, между 1585 и 1655 годами канарцы составляли около 25,6 % иммигрантов в Гаване. Только в XVII веке в связи с введённой кровавой данью (1678—1764), канарская эмиграция на остров приобрела массовый характер, вызвав переселение тысяч канарцев. Фактически, в 18 веке это была страна со второй по величине канарской иммиграцией после Венесуэлы. Хотя дань крови была запрещена в 1764 году, многие канарцы продолжали эмигрировать на Кубу.

Таким образом, в XIX веке и первой половине XX века она стала основной страной канарской эмиграции, которая вместе с Пуэрто-Рико поглотила большинство канарских иммигрантов, прибывших в Америку для улучшения своих экономических условий.​ Таким образом, в войне за независимость Кубы как на стороне повстанцев участвовали многие канарцы и их потомки, среди которых выделялся Хосе Марти, так и на стороне роялистов (некоторые из которых пожалели об этом после обретения Кубой независимости, когда Куба закрыла для них свои двери).

Венесуэла заняла место Кубы во второй половине XX века. Большинство канарцев прибыли с Тенерифе, Гран-Канарии и Пальмы и поселились в таких городах, как Гавана, Матансас, Ориенте, Пинар-дель-Рио и в центре острова, в основном посвятив себя сельскому хозяйству. В настоящее время из-за канарской эмиграции на Кубу и Венесуэлу в XX веке у большинства канарцев есть родственники в этих странах. Как и у большей части кубинцев, у них также были канарские предки: Лина Рус Гонсалес (мать Фиделя Кастро), Хосе Марти, Хертрудис Гомес де Авельянеда и Сильвестре де Бальбоа, родившийся на Канарских островах, считается первым кубинским писателем.

В настоящее время люди канарского происхождения на Кубе сохраняют свою культуру и традиции посредством проведения различных культурных фестивалей и других мероприятий. Примером может служить фестиваль канарских традиций на Кубе, который проводится ежегодно, а также конкурс под названием «Принцесса Дасиль», названный в честь принцессы гуанчей с Канарских островов.

Каталонцы 

Каталонцы составляют довольно большую общину на Кубе, доказательством чего является большое количество каталонских фамилий в телефонном справочнике. Можно считать, что существующий каталонский регионализм в Испании был усилен в результате независимости Кубы, учитывая, что каталонские деловые круги монополизировали торговлю и текстильную промышленность, а также сахарный тростник и его производные.

В последнее время большая часть испанских инвестиций на Кубе, особенно в сфере туризма, поступает из каталонского капитала.

Галисийцы 

Галисийцы насчитывают более 15 300 потомков приблизительно, сосредоточенных в основном в городах Гавана, Карденас, Матансас, Пинар-дель-Рио, Камагуэй, Тринидад, Сьенфуэгос, Санта-Клара, Сантьяго-де-Куба и Гуантанамо. Они прибыли из Виго в порт Гаваны между 1821 и 1877 годами, спасаясь от голода и политического давления. Многие галисийцы и другие эмигранты с полуострова, прибывшие на Кубу, позже переехали в Мексику и Соединенные Штаты между 1920-ми и 1940-ми годами.

Галисийцы поселились на острове, чтобы работать как в сельской местности, так и в городе Гавана. Был построен галисийский центр Гаваны, внутри которого располагался очень большой театр, и именно там в 1924 году впервые прозвучал галисийский гимн под названием «Os Pinos» («Сосны»).

Отец Фиделя Кастро, Анхель Кастро Аргис, был галисийцем, а именно из Ланкары в провинции Луго.

Миграционные потоки

См. также 
 Кубинцы
 Испанцы в Венесуэле
 Испанцы в Доминиканской республике

Примечания 

Население Кубы
Испанская диаспора